Атлетски митинг Арева 2015. одржан је 4. јула 2015. на Стад де Франс-у, Сен Дени у (Француској). Ово је осми од 14. атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2015.

Значајнији детаљи такмичења

Сатница

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

100 м 
Ветар +1,3 м/с

400 м

1.500 м

3.000 м препреке

110 м препоне

Скок увис

Скок мотком

Скок удаљ

Бацање диска

Жене

100 м 
Ветар 0,2 м/с

800 м

5.000 м

400 м препоне

Скок мотком

Троскок

Бацање кугле

Бацање копља

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења сајт ИААФ

Атлетски митинг Арева
ИААФ Дијамантска лига 2015.